RNB steht für:
 Radio Neckarburg, ein Lokalradio in Baden-Württemberg
 Rassemblement National des Bûcherons, eine politische Partei in Gabun
 Rhein-Neckar Bandits, ein Mannheimer Verein für American Football & Cheerleading
 Rhein-Neckar-Bus, ein Verkehrsunternehmen
 ruminale Stickstoffbilanz, eine Kenngröße bei der Rinderfütterung
 Russische Nationalbibliothek
 Flughafen Ronneby (IATA-Code), schwedischer Flughafen

R ’n’ B oder R&B steht für:
 Rhythm and Blues, eine Stilrichtung der afroamerikanischen Mainstream-Musik
 Contemporary R&B (Rap and Beat, Rhythm and Beat), eine Stilrichtung seit den 1980er Jahren
 Alternative R&B, eine Stilrichtung und Ableger der Vorgänger-Genres seit den 2010er Jahren
 Robbe &  Berking, deutsche Silbermanufaktur (alte Erzeugerpunze)
 Roche & Böhmermann, eine Fernsehsendung auf ZDFkultur
 R&B-Show, eine Hörfunk- und Fernsehsendung des Bayerischen Rundfunks, siehe Rohrer & Brammer

Abkürzung